Исру́л-Авру́м Португа́л, известный как Скулянский Ребе (Скуленер Ребе, , или  — дэр скуле́нэр рэ́бэ;
1923, Скуляны, Бессарабия, Румыния — 2019, Госпиталь Джонса Хопкинса, Балтимор, Мэриленд) — хасидский цадик, ребе скулянской династии.

Биография 
Исрул-Аврум Португал родился 2 июня 1925 года в бессарабском местечке Скуляны (идиш: Скуле́н, ныне Скуле́нь Унгенского района Молдовы) в потомственной раввинской семье — единственный сын первого скулянского ребе Лейзер-Зисе Португала (в ту пору раввина местечка Скуляны). Дед будущего ребе — Исрул-Аврум Португал, в честь которого его назвали, также был раввином Скулян.

В конце 1930-х годов вместе с родителями поселился в Черновицах при дворе Садагорского цадика Ружинской династии Аврум-Янкев Фридмана. В годы Великой Отечественной войны вместе с семьёй был интернирован в Черновицком гетто, а после окончания войны в 1945 году покинул Черновцы и переехал в Бухарест.

В 1960 году эмигрировал в США, поселился в бруклинском районе Вильямсбург, где его отец возглавил новый хасидский двор — Скулянскую династию (סקולענער הױף — скуленэр ойф, идиш: скулянский двор). После смерти отца в 1982 году стал новым скуленским ребе с резиденцией в бруклинском районе Боро-Парк.

Образ жизни ребе, как принято в хасидских ответвлениях ружинского толка, отличается аскетизмом — ограничением потребления пищи (один приём пищи в день), депривацией сна (3—4 часа в сутки), скромным обиходом. В общине, как и в большинстве хасидских дворов, нет доступа к телевидению и интернету. Как и его отец, реб Исрул-Аврум сочинил ряд хасидских напевов, некоторые из которых были записаны на компакт-дисках светскими исполнителями. Ребе также взял на себя руководство благотворительной сетью «Хесед леАвpohoм», основанной его отцом. Его старший сын Шае-Янкев Португал возглавляет скулянскую общину в Монреале.

Вместе с сыновьями И. А. Португал посетил места своего детства в Молдавии в 2011 году. Жена — Рейзл Португал (1925—2005).

Генеалогия 
 реб Шая Шор Йосэр (идиш: из Ясс), автор «Келил Тиферес»
 реб Исрул-Аврум Португал (прозванный Шем В’Шеарис по названию его известного трактата) — хасид Бухушского (реб Исрул-Шулэм-Йосэф Фридман) и Садагурского ребе (реб Мордхэ-Йосэф Фридман)
 Элиэйзер-Зисе Португал, первый Скулянский Ребе
 Реб Исрул-Аврум Португал, нынешний Скулянский Ребе

Примечания

Ссылки 
 Фотогалерея 
 Фоторепортаж о посещении Скулянским ребе общины в Лондоне
 Пуримшпиль у Скулянского ребе в Бруклине
 Обложка журнала «Ди вох»

Родившиеся в Бессарабии
Родившиеся в Скулянах
Хасидские цадики
Раввины Румынии
Раввины США
Персоналии:Нью-Йорк
Персоналии:Черновцы
Узники гетто в Транснистрии
Выжившие в Холокосте
Узники гетто на Украине